Futurama puede referirse a:
 Futurama, exhibición de la Exposición Mundial de Nueva York de 1939 diseñada por Norman Bel Geddes.
 Futurama, serie de dibujos animados estadounidense para el público adulto y adolescente creada por Matt Groening.
 Futurama, videojuego basado en la serie de dibujos animados.
 Cómics Futurama, serie de cómics impresos producido por Bongo Comics y basado en la serie de televisión Futurama.
 Operadora Futurama, cadena de supermercados del estado mexicano de Chihuahua.
 Librería Futurama, tienda de historietas de Valencia.